Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek R, illetve , R1-es, R2-es, R3-as, R4-es és R5-ös jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

  busz (Budapest, 1986–1995)megszűnt
 R busz (Budapest, 1932–1942)megszűnt
 R busz (Budapest, 1957–1967)megszűnt
 R busz (Budapest, 1971, 1987–1991)megszűnt
 R1-es busz (Budapest)megszűnt
 R2-es busz (Budapest)megszűnt
 R3-as busz (Budapest)megszűnt
 R4-es busz (Budapest)megszűnt
 R4-es busz (Budapest, 1968–1969)megszűnt
 R5-ös busz (Budapest)megszűnt